Bei AGFF kann es sich um folgende Dinge handeln:
 Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaus, Zusammenschluss zur Selbsthilfe von an Futterbau interessierten Landwirten und Institutionen
 AGFF-1, Kurzname des Schiffs USS Glover der United States Navy 

AGFF